Д’Альба

Фамилия
 Макрино д’Альба (1460—1465 — 1515—1520) — итальянский живописец.
 Фурнье Д’Альба (1868—1933) — ирландский лингвист, философ, физик, эсперантист, изобретатель.
 Бернар д’Альби — французский кардинал—священник de S. Ciriaco alla Terme (1338—1349), кардинал-епископ Порто-Санта Руфина

Топоним
 Бальдиссеро-д’Альба — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Валь-д’Альба — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия.
 Диано-д’Альба — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Корнелиано-д’Альба — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Масса-д’Альбе — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Л’Акуила.
 Монтичелло-д’Альба — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Монфорте-д’Альба — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Морро-д’Альба — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Анкона.
 Пиобези-д’Альба — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Санта-Виттория-д’Альба — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Серралунга-д’Альба — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

См. также 
 Альба